El nombre de Convento de San Francisco es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como convento en honor a algún santo llamado Francisco:
 Son comunes, por su importancia en la Iglesia Católica, son San Francisco de Sales, San Francisco de Asís y en España San Francisco Javier.
Para otros santos
 Véase San Francisco, desambiguación

Conventos 
Los siguientes Conventos de San Francisco están ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad.
Todos ellas son conventos católicos, salvo que se indique lo contrario.

en Argentina 
 Convento de San Francisco, en Buenos Aires;
 Convento de San Francisco, en Córdoba;
 Convento de San Francisco, en Corrientes;
 Convento de San Francisco, en Santa Fe;
 Convento de San Francisco, en Salta;

en Brasil 
 Convento de San Francisco (Convento de São Francisco), en Olinda, estado de Pernambuco;
 Convento de San Francisco (Convento de São Francisco), en São Paulo, estado de São Paulo;
 Iglesia y convento de San Francisco (Igreja e Convento de São Francisco), en Salvador, estado de Bahía;

en Bolivia 
 Convento de San Francisco, en La Paz;

en Chile 
 Convento de San Francisco, en Santiago de Chile;
 Convento de San Francisco, en Valdivia;

en Colombia 
 Convento de San Francisco, en Bogotá;
 Convento de San Francisco, en Cartagena de Indias;
 Convento de San Francisco, en Santiago de Cali;

en Cuba 
 Convento de San Francisco, en La Habana;

en Ecuador 
 Convento de San Francisco, en Quito;

en España 
 Convento de San Francisco, en Albacete;
 Convento de San Francisco, en Barcelona;
 Convento de San Francisco, en Benicarló (Castellón);
 Convento de San Francisco, en Cádiz;
 Convento de San Francisco, en Fermoselle (Zamora);
 Convento de San Francisco, en Fregenal de la Sierra (Badajoz);
 Convento de San Francisco, en Fuente Obejuna (Córdoba);
 Convento de San Francisco, en Guadalajara;
 Convento de San Francisco, en Lugo;
 Convento de San Francisco, en Hellín (Albacete);
 Convento de San Francisco, en Madrid;
 Convento de San Francisco, en Mondragón
 Convento de San Francisco, en Moguer; 
Convento de San Francisco, en Morón de la Frontera;
 Convento de San Francisco, convento desaparecido en Oviedo;
 Convento de San Francisco, en Baltanás (Palencia);
 Convento de San Francisco, en Palenzuela (Palencia);
 Convento de San Francisco, en Palma de Mallorca;
 Convento de San Francisco, en El Puerto de Santa María (Cádiz);
 Convento de San Francisco, en Santa Cruz de Tenerife, actualmente Museo Municipal de Bellas Artes;
 Convento de San Francisco, en Santiago de Compostela;
 Convento de San Francisco, convento desaparecido en Sevilla;
 Convento de San Francisco, en Soria;
 Convento de San Francisco, convento desaparecido de Valladolid;
 Convento de San Francisco, convento desaparecido en Zaragoza;
 Convento de San Francisco, en Tarazona (Zaragoza);
 Convento de San Francisco, en Villafranca del Bierzo (León).

en Guatemala 
 Convento de San Francisco, en Antigua Guatemala;

en Italia 
 Convento de San Francisco (Convento di San Francesco), en Lucca;

en México 
 Convento de San Francisco, en Pachuca de Soto;
 Convento de San Francisco, en Tepeapulco;
 Convento de San Francisco, en Tepeji del Río;
 Convento de San Francisco, en Tlahuelilpan;
 Convento de San Francisco, en Puebla de los Ángeles;
 Convento de San Francisco, en la Ciudad de México;

en Nicaragua 
 Convento de San Francisco, en León;
 Convento de San Francisco, en Granada;

en Panamá 
 Convento de San Francisco, en Panamá Viejo;

en Perú 
 Convento de San Francisco (de Asís), basílica y convento en Lima;

en Portugal 
 Convento de San Francisco (Convento de São Francisco), en Angra;
 Convento de San Francisco (Convento de São Francisco), en Guimarães;
 Convento de San Francisco (Convento de São Francisco), en Olinda;
 Convento de San Francisco (Convento de São Francisco), en Vila do Conde.

en Venezuela 
 Convento de San Francisco, en Guanare;